Лазарев, Константин:
 Лазарев, Константин Андреевич (1828—1875) — русский капитан-лейтенант, участник Крымской войны.
 Лазарев, Константин Аркадьевич (1903—1979) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Лазарев, Константин Григорьевич (род. 1966) — глава администрации города Смоленска в 2010—2011 годах.
 Лазарев, Константин Дмитриевич (1929—2012) — председатель колхоза «Власть Советов», Герой Социалистического Труда.